Jasper County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jasper County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001097
 Jasper County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 83000126
 Jasper County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000249
 Jasper County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 73001041
 Jasper County Courthouse (South Carolina), ID-Nr. 81000566
 Jasper County Courthouse (Texas), ID-Nr. 84001898